Хьетиль Александр Ли (; 18 ноября 1980, Порсгрунн) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2005).

Чемпион Норвегии 2009 и 2010 гг.

В составе национальной сборной участник 6-и Олимпиад (2000—2008, 2014) и 3-х командных чемпионатов Европы (2005—2007, 2011).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Норвегии